Il singolare del torneo di tennis Austin Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Kendrick che ha battuto in finale Wesley Whitehouse 7-5, 62-7, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (secondo turno)
 Kevin Kim (secondo turno)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Robert Kendrick (Campione)

 Brian Baker (secondo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (semifinali)
 André Sá (secondo turno)
 Frank Dancevic (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 2004